Дом д’Амбуаз () — французский аристократический род, представители которого были сирами Амбуаза в XI—XV веках.

История 
Первый известный представитель рода — некий Гуго, в конце X века получивший в лен от своего сеньора, графа Анжуйского, замок Лаварден. Сын Гуго, сенешаль графа Фулька Нерра Лизуа де Базож, в первой половине XI века приобрёл путём брака замок Амбуаз, контролировавший важный брод на Луаре, и стал первым сиром д’Амбуаз. Начиная с 1050 года сиры из этого семейства были вассалами графов Блуа.

В 1434 году Амбуаз был конфискован после того, как его владелец сир Луи оказался замешанным в заговоре против королевского фаворита Жоржа де Ла Тремуя. Позже тот же Луи унаследовал виконтство Туар, но умер, не оставив сыновей (1469 год). Вместе с рукой его дочери Туар отошёл к Ла Тремуйлям.

Дольше просуществовала младшая линия Амбуазов, владевшая Шомоном, но и её представители потеряли свои родовые владения из-за конфликта с королевской властью: Пьер д’Амбуаз был участником «Лиги всеобщего блага». Особенностью этой ветви семьи было наличие ряда высокопоставленных духовных особ, среди которых были кардиналы Жорж Амбуаз и Жорж II Амбуаз. Её последний представитель (из особ мирского звания) погиб в 1525 году при Павии.

Сиры д’Амбуаз (старшая линия) 
 Лизуа де Базож
 (ум. ок. 1081) 
 Гуго I (ум. 1129/1130)
 Сульпис II (ум. 1153)
 Гуго II (ум. 1190/1194)
 Сульпис III (ум. 1218)
 Гуго III (ум. до 1228)
 Маго (сестра последнего, ум. 1256), дама д’Амбуаз, графиня Шартрская; её мужья:
 (1221) Ришар, виконт де Бомон-сюр-Сарт, сир д’Амбуаз (ум. 1242)
 (1235) Жан II, граф Суассона и Шартра, сир д’Амбуаз (ум. 1270/1272)

Сиры д’Амбуаз (младшая линия) 
 Жан I (ум. 1274), сын Гуго, брата Сульписа III
 Жан II (ум. до 1304)
 Пьер I (ум. до 1322)
 Ингельгер I (ум. до 1373)
 Пьер II (ум. 1418/1422), сир д’Амбуаз, виконт де Туар, граф де Бенон (с 1397 года)
 Ингельгер II (ум. до 1410), брат Пьера II
 Людовик (ум. 1469), сир д’Амбуаз, виконт де Туар, граф де Бенон
Франсуаза (1427—1485), жена Пьера Бретонского
 Перронелла (ум. 1463), жена Гийома д’Аркура, графа Танкарвиля
 Маргарита (ум. 1475), жена Людовика I де Ла Тремуйля, графа де Гин, виконта де Туар

Примечания

Литература 
 Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln XIII (1990), Tafel 1-5
 Père Anselme de Sainte-Marie «Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France…» 1733, volume 7, page 119 à 129 : Généalogie de la maison d’Amboise.